Комо́лость, безро́гость — врождённое отсутствие рогов у рогатого скота.

У некоторых групп животных это наследственный признак; у крупного рогатого скота она доминантна. Комолость стараются закрепить в стадах, так как она делает более безопасным уход за животными и предотвращает ранения ими друг друга.

Выведены комолые породы и отродья: абердин-ангусская порода коров, печорское и вычегодское отродья коров Коми, гемпширская, ,  и  породы овец и др. Есть породы овец, где безрогость наблюдается только у самок: меринос, рамбулье и др.. Комолые особи встречаются и в рогатых породах: джерсейская, герефордская, шортгорнская породы коров и др.

Применяют и искусственное удаление рогов.

Источники 

Рог
Скотоводство
Жвачные